HAK est un sigle qui peut désigner :
 Le code IETF de la langue hakka ;
 Hay Azgayin Kongres (en français, Congrès national arménien), un parti politique fondée par l'ancien président arménien Levon Ter-Petrossian en 2008.

 Pavel Hak (1962-), un écrivain tchèque d'expression française ;
 Yvonne Hak (1986-), une athlète néerlandaise spécialiste du 800 mètres.